Toera (Rusland), een nederzetting met stedelijk karakter en bestuurlijk centrum van Evenkië in Rusland
 Toera (rivier), een rivier in Rusland
 Tura, een plaats (város) en gemeente in het Hongaarse comitaat Pest
 Toera (Egypte), een steengroeve en archeologische vindplaats op de oostelijke oever van de Nijl in de buurt van Caïro